Waalbrug (Gent), een brug in de Belgische stad Gent
 Waalbrug Nijmegen
 Waalbrug bij Ewijk, zie Tacitusbrug
 Bommelse Brug, de voormalige Waalbrug bij Zaltbommel
 Martinus Nijhoffbrug, de nieuwe Waalbrug bij Zaltbommel